Mariano Aké ou Ake Sié Adou Mariano Jackiel est un footballeur ivoiro-burkinabé né le  qui évolue au poste d'ailier au Deportivo Alaves en Espagne.

Biographie

Carrière en club 
D'un père ivoirien et d'une mère burkinabé, Mariano Aké est né le 17 août 2001 à Abidjan dans la commune de Yopougon. En 2008, il déménage au Burkina Faso pour ses études. Il y découvre le football pour lequel il développe une passion. Il passe alors par L'IFFA Matourkou (un centre de formation de la ville de Bobo-Dioulasso) sous la houlette de Daouda Sanou Famouzo. Il y joue près de cinq ans puis poursuit au centre de formation Tenakourou d'où il est ensuite recruté par le Deportivo Alaves en 2020 pour un contrat de trois ans.

Carrière en sélection 
En équipe nationale, Mariano Aké a participé à la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans 2019 au Niger.

Notes et références

Liens externes 
 

 
Footballeur burkinabé
Naissance en août 2001
Naissance à Abidjan